Computação
 Caminho (computação) — localização única em um sistema de arquivos (sistema de ficheiros)
Matemática
 Caminho (teoria dos grafos) — sequência de vértices de um grafo
 Caminho (topologia) — função matemática contínua
Música
Caminhos (álbum de Cenair Maicá)
Caminhos (álbum de Grupo Logos)
Outros
Editorial Caminho

Desambiguação